Biri János (1901–1983) válogatott labdarúgó, kapus
 Biri János (1937) Állami-díjas villamosmérnök